Himmelsstengel ist eine Bezeichnung für die Pflanzenarten

 Frühlings-Enzian
 Gewöhnlicher Fransenenzian.